Игоне, Жозеф (1771—1806) — французский военный деятель, полковник (1804 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Игоне, Филипп (1782—1859) — французский военный деятель, полевой маршал (1823 год), барон де Перак (1820 год).